Symfonie nr. 38 (Haydn)
Symfonie nr. 38 (Hovhaness)
Symfonie nr. 38 (Mozart)

C 38